Osterrath ist der Name verschiedener Personen:

 Heinrich Philipp Osterrath (1805–1880), preußischer Beamter und Parlamentarier
 Ernst Osterrath (1851–1925), Landrat Kreis Wiedenbrück
 Frédéric Osterrath (1882–1960), belgischer Ordensgeistlicher
 Hans-Joachim Osterrath (1915–2000), deutscher Unternehmer und Landrat Kreis Wittgenstein

Siehe auch: Osterath